Hex (fra græsk ἑξά hexa "seks") har flere betydninger:

 Hex (brætspil) – Spillet foregår på en spilleplade med heksagoner

Fiktion
 Jonah Hex – en western-tegneserie

Præfiks 
 Heksagon – en sekskant
 Heksameter – et versemål
 Hexadecimale talsystem – talsystem med grundtal 16, forkortes ofte hex.
 Hexaëmeron – skabelsens seks dage – flertydig
 Hexamethylentetramin – hexamin, brændbart kemisk stof
 Hexose – et sukkermolekyle med en seksleddet ring af kulstofatomer

Se også
 Seksbenede leddyr – (Hexapoda) en underrække af leddyr